Федеральный округ может означать:
 Федеральные округа России — укрупнённые территории, состоящие из нескольких регионов.
 Федеральный столичный округ — особая территория прямого федерального подчинения в некоторых государствах:
 Федеральный округ в Бразилии, включает город Бразилиа.
 Федеральный округ в Мексике, включавший город Мехико (упразднён в 2016 году).
 Федеральный округ Колумбия в США, включает город Вашингтон.